Barão de Goldsmith da Palmeira foi um título nobiliárquico instituido em Portugal pela rainha D. Maria II, por carta, primeiramente, a 4 de Novembro de 1845, e por decreto a 5 de Novembro de 1845, a favor de Isaac Lyon Goldsmith.

Barões de Goldsmith da Palmeira 
 Isaac Lyon Goldsmith
 Francisco Henrique Goldsmid
 Violeta Goldsmid Hoffnung

Ver também 
 Lista de baronatos em Portugal

+goldsmith Palmeira